Bundesversammlung steht für: 

 Bundesversammlung (Deutschland), das Wahlorgan des deutschen Bundespräsidenten
 Bundesversammlung (Österreich), das Organ zur Angelobung des gewählten Bundespräsidenten
 Bundesversammlung (Schweiz), das Parlament der Schweiz
 das Parlament Russlands, siehe Föderationsversammlung
 das oberste, nicht realisierte Organ des Rheinbundes (1806), siehe Bundestag (Rheinbund)
 das oberste Organ des Deutschen Bundes (1815–1866), siehe Bundestag (Deutscher Bund)
 Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen, siehe Liste der Bundesversammlungen von Bündnis 90/Die Grünen